Niemcy:
 Feucht – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga

Osoby:
 Emil Feucht – niemiecki polityk
 Theodore Feucht – niemiecki malarz

Inne:
 1. SC Feucht – klub piłkarski